Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der 3. Liga 2015/16.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum des ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Legende 
 Cheftrainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Cheftrainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer werden ebenfalls berücksichtigt. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–20 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 21 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2015/16 ohne Relegation,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2015/16 ohne Relegation,
 : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2015/16 ohne Relegation,
 : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2015/16 ohne Relegation,
 : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2015/16 ohne Relegation,
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison,
 Mit II oder U19 markierte Spieler standen auch im Kader der jeweiligen zweiten oder U19-Mannschaft, mit I markierte auch im Kader der ersten Mannschaft des 1. FSV Mainz 05, von Werder Bremen und des VfB Stuttgart.

Kader

Dynamo Dresden 

Cheftrainer: Uwe Neuhaus

FC Erzgebirge Aue 

Cheftrainer:  Pavel Dotchev

Würzburger Kickers 

Cheftrainer: Bernd Hollerbach

1. FC Magdeburg 

Cheftrainer: Jens Härtel

VfL Osnabrück 

Cheftrainer: Maik Walpurgis (1–4),  Joe Enochs (5–38)

Chemnitzer FC 

Cheftrainer: Karsten Heine (1–28), Sven Köhler (29–38)

SG Sonnenhof Großaspach 

Cheftrainer: Rüdiger Rehm

FC Rot-Weiß Erfurt 

Cheftrainer: Christian Preußer (1–20), Norman Loose (Interimstrainer am 21. Spieltag), Stefan Krämer (22–38)

Preußen Münster 

Cheftrainer: Ralf Loose (1–21), Horst Steffen (22–38)

Hansa Rostock 

Cheftrainer: Karsten Baumann (1–19), Christian Brand (20–38)

SC Fortuna Köln 

Cheftrainer: Uwe Koschinat

1. FSV Mainz 05 II 

Cheftrainer: Sandro Schwarz

Hallescher FC 

Cheftrainer: Sven Köhler (1–6), Benjamin Durey (Interimstrainer am 7. Spieltag), Stefan Böger (8–33), Rico Schmitt (34–38)

Holstein Kiel 

Cheftrainer: Karsten Neitzel

VfR Aalen 

Cheftrainer: Peter Vollmann

SV Wehen Wiesbaden 

Cheftrainer: Sven Demandt (1–29), Christian Hock (Interimstrainer am 30. Spieltag), Torsten Fröhling (31–38)

Werder Bremen II 

Cheftrainer: Alexander Nouri

Stuttgarter Kickers 

Cheftrainer: Horst Steffen (1–15),  Tomislav Stipić (16–38)

Energie Cottbus 

Cheftrainer: Stefan Krämer (1–9),  Vasile Miriuță (10–33), Claus-Dieter Wollitz (34–38)

VfB Stuttgart II 

Cheftrainer: Jürgen Kramny (1–17), Walter Thomae (18–38)

Siehe auch 
 Mannschaftskader der deutschen Fußball-Bundesliga 2015/16
 Kader der 2. Fußball-Bundesliga 2015/16

Anmerkungen 

3. Fußball-Liga 2015/16
3. Fußball-Liga 2015/16
Kaderliste
3. Fußball-Liga